

Cinema 
 Ad ogni costo – film del 1967 diretto da Giuliano Montaldo
 Ad ogni costo – film del 2010 diretto da Davide Alfonsi e Denis Malagnino

Musica 
 Ad ogni costo – singolo di Vasco Rossi del 2009
 Ad ogni costo – album di Greta Manuzi del 2014